Хапай — фамилия. Известные носители:
 Хапай, Арамбий Юсуфович (1953) — советский самбист и дзюдоист, тренер.
 Хапай, Хамид Юсуфович (1960—2017) — советский самбист, тренер, судья.